Wiesenbrücke steht für:

 Wiesenbrücke (Jena), Brücke über die Saale in Jena
 Wiesenbrücke (Schopfheim), Brücke über die Wiese in Schopfheim
 Wiesenbrücke (Prag), Brücke über die Moldau in Prag, Tschechien

Siehe auch:
 Wiesenrainbrücke, Brücke über dem Alpenrhein in Lustenau und Widnau
 Wiesebrücke